Шапуровка — бывшая деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.

Находилась в 3,5 верстах южней современной деревни Юры на старой дороге Смоленск — Хиславичи.

История 
На 1978 год уже считалась прекратившей существование, с указанием что числилась в списках до 1965 года.

В 1993 году считалась, как прекратившая существование деревня Сычёвского сельсовета Монастырщинского района.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Монастырщинского района